Islamischer Staat steht für:

 Islamischer Staat (Organisation), eine islamistische Terrororganisation 
 Islamischer Staat (Theorie), ein politisches Konzept

Siehe auch:
 Islamischer Staat Afghanistan, historischer Staat in Asien
 Islamische Republik
 Islamische Welt